Syberia peut désigner :

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Syberia, village du powiat de Mława
 Syberia, village du powiat de Żuromin
dans la voïvodie de Łódź
 Syberia, village

Divers
 Syberia, un jeu vidéo

Voir aussi
Cyberia (jeu vidéo)
Sibéria